

MZN 
 code ISO 4217 du nouveau metical, devise officielle du Mozambique
 code AITA de l'aéroport de Minj, Papouasie-Nouvelle-Guinée

mzn 
 code de langue ISO 639-3 du mazandarani, une langue iranienne
 abréviation de manzello, nom anglais d'un instrument de musique
Homonymie